Retoque puede referirse a:

Fotomontaje: manipulación de imágenes en fotografía con el objeto de modificarlas.
Retoque fotográfico en artes gráficas asistidas por ordenador/computadora.
Retoque lítico: talla generalmente somera y específica que configura los útiles sobre lasca en Prehistoria y Arqueología.